

Astronomia
 3553 Mera – asteroide della fascia principale
 Cratere Mera – cratere su Callisto

Fumetto
 Mera – personaggio DC Comics
 MeRa – abbreviazione di Messaggero dei Ragazzi, mensile di fumetti italiano

Geografia
 Mera – fiume della Svizzera e dell'Italia
 Mera – capoluogo del cantone di Mera (Ecuador)
 Mera – città dello stato di Jharkhand (India)
 Mera – comune del distretto di Vrancea (Romania)
 Méra – comune della provincia di Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungheria)
 Picco Mera – montagna dell'Himalaya (Nepal)
 Alpe di Mera – località di Scopello (Italia)

Mitologia
 Mera – cane di Icario ed Erigone
 Mera – figlia di Atlante
 Mera – figlia di Nereo
 Mera – figlia di Preto e madre di Locro

Persone
 Cipriano Mera – anarchico e sindacalista spagnolo
 Geovanny Mera – calciatore ecuadoriano
 José Mera – calciatore colombiano
 Raúl Mera – cestista uruguaiano
 Rosalía Mera – imprenditrice spagnola